Вухата сова (Asio) — рід сов.
 Audio Stream Input/Output (ASIO)